Чемпионат Македонии по футболу 2013/2014 — 22-й сезон главного футбольного первенства Македонии. Он начался 4 августа 2013 года и закончился 18 мая 2014 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Вардар».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт Македонской федерации футбола 

Чемпионат Северной Македонии по футболу
Македония
2013 год в Северной Македонии
2014 год в Северной Македонии